Данце́вич (, ) — польская и белорусская фамилия. Хорватскую фамилию Да́нчевич () иногда передают с английского языка () как Да́нцевич.

Известные носители
 Данцевич, Александр — поэт, композитор, исполнитель песен в жанре русский шансон.
 Данцевич, Рената (род. 1969) — польская актриса.
 Данцевич, Фрэнк (род. 1984) — профессиональный канадский теннисист, первая ракетка Канады в одиночном разряде.

Примечания